Ivașcu este un nume de familie românesc de origine ucraineană (, „puțin Ivan”) care se poate referi la:

 Stelian Ivașcu
 George Ivașcu (scriitor)

Vezi și 
 George Ivașcu (dezambiguizare)
 Ion (dezambiguizare)

Nume de familie românești